Ву́лиця Дими́трова — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Георгія Димитрова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Димитрова — вулиця в місті Луганськ.

 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Грушевського в місті Андрушівка Житомирської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Василя Сліпака у місті Балта.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Бернарда Претвича в місті Бар Вінницької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Сергія Сідлецького в місті Бердичів Житомирської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Софіївської вулиці в місті Бердянськ Запорізької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Вокзальної вулиці в місті Бориспіль Київської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Робітничої вулиці в смт Васильківка Дніпропетровської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Джерельної вулиці в місті Ватутіне Черкаської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Леоніда Бикова місті Верхівцеве Дніпропетровської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Римської вулиці в місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Елеваторної вулиці в смт Веселинове Миколаївської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Вишневої вулиці в місті Виноградів Закарпатської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Вишневої вулиці в смт Вишневе Донецької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Дмитра Марковича в місті Вінниця.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Тінистої вулиці в місті Вознесенськ Миколаївської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Квіткової вулиці в місті Глобине Полтавської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Різдвяної вулиці в місті Глухів Сумської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Павла Полуботка в місті Городище Черкаської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Дружби в смт Градизьк Полтавської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Урожайної вулиці в смт Гребінки Київської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Лариси Верьовки в місті Гуляйполе Запорізької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Тріумфальної вулиці в смт Диканька Полтавської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Михайла Драгоманова в місті Дніпро.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Прощаєва в місті Дружківка Донецької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Олексія Поради в місті Запоріжжя.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Богдана Хмельницького в місті Звенигородка Черкаської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського в місті Ізмаїл Одеської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці П'єра Береговуа в місті Ізюм Харківської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в місті Кам'янське Дніпропетровської області.
У Києві:
Вулиця Димитрова — колишня назва Ділової вулиці в Голосіївському районі.
Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Никифора Дровняка в Деснянському районі.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Григорія Гуляницького в місті Конотоп Сумської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Савинської вулиці в смт Котельва Полтавської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Богородичної вулиці в місті Краматорськ Донецької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Героїв АТО в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Григорія Синиці в місті Кропивницький.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Лисичанськ Луганської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Калнишевського в місті Лубни Полтавської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Таврійської вулиці в місті Марганець Дніпропетровської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Вознесенської вулиці в місті Маріуполь Донецької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Еміла Димитрова в місті Миколаїв.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Стуса в місті Мирноград Донецької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Івана Горбачевського в місті Ніжин Чернігівської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Зеленої вулиці в смт Нікольське Донецької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Нової Абрикосової вулиці в місті Нікополь Дніпропетровської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Преображенської вулиці в смт Нова Водолага Харківської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Незалежності в місті Нова Одеса Миколаївської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Затишної вулиці в смт Нововоронцовка Херсонської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Польової вулиці в місті Новогродівка Донецької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Яблуневої вулиці в місті Олександрія Кіровоградської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Лікаря Лукашевича в місті Оріхів Запорізької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Фабричної вулиці в місті Охтирка Сумської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Кирила Синельникова в місті Павлоград Дніпропетровської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Володимирівської вулиці в місті Подільськ Одеської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Сибірякова в місті Полонне Хмельницької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Миколи Мацапури в місті Радомишль Житомирської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Георгія Кірпи в місті Роздільна Одеської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Щербакова в місті Ромни Сумської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Затишної вулиці в смт Свеса Сумської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Холодноярської вулиці в місті Світловодськ Кіровоградської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Благодатної вулиці в місті Середина-Буда Сумської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Малої вулиці в місті Синельникове Дніпропетровської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Абрикосової вулиці в місті Сіверськ Донецької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Григорія Данилевського в місті Слов'янськ Донецької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Івана Мазепи в місті Сміла Черкаської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Дмитра Багалія в місті Суми.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Івана Кожедуба в місті Татарбунари Одеської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Спортивної вулиці в місті Торецьк Донецької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Квітки-Основ'яненка в місті Тульчин Вінницької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Свято-Покровської вулиці в місті Фастів Київської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Миколи Трублаїні в місті Хмельницький.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Дружби в смт Хорошеве Харківської області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Калинової вулиці в місті Часів Яр Донецької області.
 Вулиця Димитрова — колишня назва вулиці Софії Окуневської в місті Чернівці.
 Вулиця Димитрова — колишня назва Краєвидної вулиці в місті Шпола Черкаської області.

Вулиці, названі на честь людей
Георгій Димитров